Le district de Viège, appelé en allemand  et dont Viège est le chef-lieu, est un des treize districts du canton du Valais en Suisse.

Liste des communes 
Voici la liste des communes composant le district avec, pour chacune, sa population.

Notes et références 

District dans le canton du Valais
Viège